Szabó Iván (1822–1858) fényképész
 Szabó Iván (1913–1998) szobrász
 Szabó Iván (1929?-2007) okleveles Ybl-díjas (szombathelyi Isis Hotel) építész, a TTI egykori vezető tervezője - Szabó E. Iván
 Szabó Iván (1934–2005) politikus
 Szabó Iván (1969) ügyvéd
 Szabó Iván  (1982) forgatókönyvíró, rendező

Jegyzetek